Niemcy:
 Hasel – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Lörrach
 Hasel – rzeka, dopływ Wehry

Osoby:
 Horst Hasel – niemiecki dyrygent